Птицемлечник дваждыизогнутый () — вид травянистых растений рода  семейства , произрастающий на альпийских лугах Европы и Западной Азии.

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение. Луковица небольшая, яйцевидно-шаровидная, 2 см длиной, с бурой оболочкой. Стебли тонкие, невысокие. Листья линейные или лопатчато-линейные, широко-желобчатые, снизу с белой продольной полоской, сверху с клобучком, вдвое и более превышающие стебли, 3—6 мм шириной.

Цветоножки при плодах сильно дважды дуговидно-изогнутые (в виде буквы S), при основании наверху очень сильно булавовидно-утолщенные. Листочки околоцветника около 2 см длиной, продолговатые, тупые, снизу с зелёной полоской посередине. Коробочка эллипсоидальная, 8—9 мм длиной и сверху с крылатыми рёбрами. Цветение в июне.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Пролесковые
Флора Европы
Флора Западной Азии